Морштын () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Морштын, Збигнев (ок. 1625—1689) — польский шляхтич, поэт эпохи барокко, переводчик, военный и арианин.
 Морштын, Иероним (ок. 1581 — ок. 1623) — польский поэт, писатель раннего барокко, переводчик.
 Морштын, Ян Анджей (1621—1693) — подскарбий великий коронный, польский поэт и дипломат.